Мезенцо́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Мезенцов, Александр Петрович (1857 — после 1917) — общественный деятель, член III Государственной думы.
 Мезенцов, Владимир Петрович (1781—1833) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Мезенцов, Иван Фёдорович (ок. 1732 — 1813) — архангельский губернатор.
 Мезенцов, Михаил Иванович (1770—1848) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Мезенцов, Николай Владимирович (1827—1878) —  генерал-лейтенант, генерал-адъютант, шеф жандармов и глава Третьего отделения.
 
 Мезенцов, Сергей Николаевич (1848—1911) — генерал-майор, член III Государственной думы.

См. также 
 Мезенцовы — дворянский род
 Мезенцев